Ryoko est un personnage du manga Tenchi Muyo!.

Age et origine   
Plus de 5000 ans, dont 700 où elle était emprisonnée. Elle est la fille de Washu.

Description 
Ryoko a les cheveux bleus et des yeux jaunes.
Elle porte le plus souvent des vêtements bleus et roses.

Biographie 
Ryoko a été artificiellement créée par la grande scientifique Washu il y a plus de 5000 ans. Mais Kagato, l'un des assistants de la scientifique, enleva Ryoko et l'utilisa comme arme de guerre. Il attaqua ainsi la planète Jurai, provoquant la colère de Yosho, qui poursuivit Ryoko jusqu'à la Terre, où il la priva de ses pouvoirs (des gemmes) et la maintint captive dans une crypte. Jusqu'à ce que Tenchi la délivre par inadvertance.

Elle est amoureuse de Tenchi depuis des années où elle l'observait.

Elle a été manipulée et forcée par Kagato à commettre des crimes, comme l'attaque de la planète Jurai.

Personnage de Tenchi muyo!
Espèce extraterrestre
Voleur de fiction

en:List of Tenchi Muyo! characters#Ryoko